Арнольд Викторович Кооп (, ) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор философских наук, профессор (1972), член-корреспондент АПН СССР (1968), академик АН Эстонской ССР (1986). Герой Социалистического Труда (1982).

Биография 
Родился в 1922 году на территории современной Псковской области (Плюсский район, д. Доброежи).

С 1938 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. Работал на предприятиях Ленинграда, пережил первую блокадную зиму, участник Великой Отечественной войны, с 1946 года — в Тартуском уездном комитете КП(б) Эстонии, преподавал в Таллинском педагогическом институте, декан исторического факультета, ректор Таллинского педагогического института, министр высшего и среднего профессионального образования Эстонской ССР, ректор Тартуского государственного университета. Член ВКП(б) с 1946 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1982 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го, 9-го, 10-го, 11-го созывов. Председатель Верховного Совета Эстонской ССР.

Умер в 1988 году в Москве, где находился на лечении в больнице. Похоронен на кладбище Раади в Тарту.

Примечания

Ссылки 
 
 Рейфман П. С. Два ректора

Ректоры Тартуского университета
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Председатели Верховного Совета Эстонской ССР
Философы СССР
Заслуженные деятели науки Эстонской ССР
Члены-корреспонденты АПН СССР
Академики АН Эстонской ССР
Похороненные на кладбище Раади‎
Члены ЦК КП Эстонии
Народные комиссары и министры Эстонской ССР
Лауреаты Государственной премии Эстонской ССР
Философы Эстонии